Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, anthroponymes, marques, etc.) résultant de la combinaison des lettres F et A.

Code 
FA est un code qui peut faire référence à :

Aviation 
 FA, code AITA de la compagnie aérienne sud-africaine Safair ;
 FA, code OACI des aéroports pour l'Afrique du Sud ;

Langue 
 fa, code ISO 639-1 du persan (farsi en iranien) ;

Typographie 
 FA, ancien codage informatique permettant de représenter le ú, u minuscule accent aigu dans la norme ISO/CEI 8859-1 ;

Sigle 
FA est un sigle ou une abréviation qui signifie :
  ;
 fA (femtoampère), unité de mesure électrique, un billiardième d'ampère (10A) ;
 Fat admirer, terme anglophone désignant des personnes attirées physiquement et sexuellement par les personnes fortes ;
 Fédération anglaise de football, Football Association ;
 Ferrocarriles Argentinos, ancienne société publique argentine ;
 Fibrillation atriale, selon la liste d'abréviations en médecine ;
 Film annonce, autre appellation de la bande-annonce d'un film ;
 Fourgon d'appui, fourgon d'appui ou camion de pompiers parisien.

Personnalités

Prénom 
 Fa, empereur chinois du  ;
 Fa Ngum (1316-1374), souverain du Laos ;
 Fa Zheng (176-220), militaire et homme politique chinois ;

Nom de famille 
 Joan Fa Busquets (1943-), basketteur espagnol ;
 Nándor Fa (1953-), navigateur hongrois.

Pseudonyme 
 Sister Fa (pseudonyme de Fatou Diatta, 1982-), rappeuse et militante sénégalaise.

Personnage de fiction 
 Fa Mulan, personnage de fiction du long métrage d'animation Mulan des studios Disney, sorti en 1998.

Toponymes 
 Fa, commune française du département de l'Aude, en région d'Occitanie ;
 Laroque-de-Fa, commune française du département de l'Aude ;
 Le site du Fâ, site archéologique gallo-romain à Barzan en Charente-Maritime.

Hydronyme 
 Ruisseau de Fa, rivière du sud de la France qui coule dans le département de l'Aude, en région d'Occitanie.

Musique 
 Fa, note de la gamme dans la musique occidentale.

Autres 
 FA, nombre décimal 250 en hexadécimal ;
 Fāʾ, lettre de l'alphabet arabe ;
 Fa, marque de produit cosmétique du groupe Henkel ;
 Fa, abréviation du terme « fasciste » (anti-fa = anti-fasciste) ;
 Fá d'Ambô, langue créole à base lexicale portugaise parlée en Guinée équatoriale.
 Fâ, géomancie divinatoire du Bénin

Autres graphèmes 
Dans d'autres systèmes d'écriture, certains graphèmes peuvent se transcrire par « fa » dans l'alphabet latin :
 фа, transcription en cyrillique ;
 Fǎ (法), un caractère chinois.

Voir aussi 
 , abréviation ou adjectif et nom commun qui signifie niais, sot, stupide.

Abréviation
Code
Code de langue